Antony – miejscowość i gmina we Francji
 Okręg Antony – okręg w północnej Francji
 Antony (imię)
 Antony – dramat Alexandre'a Dumasa z 1830 roku.
 Antony – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Antony – wieś na Białorusi, w rejonie kamieniecki obwodu brzeskiego
 Antony – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.